Eugeniusz – imię męskie
Miejscowości w USA:
 Eugene – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Lane
Gminy w USA:
 Eugene (ang. Eugene Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vermillion
 Eugene (ang. Eugene Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Carroll